A Tünj el, Unikornis! (eredeti cím: Go Away, Unicorn!) 2018-2019 között vetített amerikai–kanadai 3D-s számítógépes animációs vígjátéksorozat, amelyet Emily Mullock alkotott.

Kanadában 2018. szeptember 7-én a YTV, Amerikában
2019. február 8-án  a Disney Channel, míg Magyarországon a Minimax mutatta be 2021. szeptember 1-én.

Cselekmény 
Alice egy fiatal lány. Legjobb barátja egy Unikornis. Együtt buliznak, de néha azonban a lány azt kívánja, hogy az unikornis tűnjön el.

Szereplők

Magyar változat 
A szinkront a Minimax megbízásából a Direct Dub Studios készítette.

 Felolvasó: Endrédi Máté
 Magyar szöveg: Fórián Eszter
 Hangmérnők és vágó: Lang András
 Gyártásvezető: Masol Ildikó
 Szinkronrendező: Bárány Emese
 Produkciós vezető: Witzenleiter Kitty
 További magyar hangok: Czető Ádám, Illésy Éva, Fekete Zoltán, Megyeri János, Holl Nándor, Győrfi Laura, Kádár-Szabó Bence, Kereki Anna, Pálmai Szabolcs, Szokol Péter, Hám Bertalan

Epizódok

Gyártás 
Emily Mullock Go Away, Unicorn! című könyvén alapul a sorozat.

A sorozatot 2013. március 27-én jelentették be, a Tricon Films & Television és a Mercury Filmworks gyártotta volna, és a Tricon forgalmazta volna nemzetközi szinten. A sorozatot a Disney Channels Worldwide és a Corus Entertainment vette meg, amikor a Tricon 2016 decemberében csődbe ment. A Sonar Entertainment megvásárolta a Tricont. 2017 októberében a Sonar és a Nelvana megkezdte a gyártást.

Jegyzetek

További információk 

2018-ban bemutatott amerikai televíziós sorozatok
2018-ban bemutatott kanadai televíziós sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
Kanadai számítógépes animációs sorozatok
Fantasy televíziós sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
A Disney Channel saját gyártású műsorai